

Lieux 
 Durón, commune d'Espagne, de la province de Guadalajara, dans la communauté autonome de Castille-La Manche.

Électronique 
 Duron, microprocesseur produit par AMD à partir de 2000.

Personnalités 

 Jean Duron (né en 1952), musicologue français ;
 Jacques Duron (1904-1974), écrivain français ;
 Philippe Duron (né en 1947), homme politique français, maire de Caen, député du Calvados ;
 Sebastián Durón (1660-1716), compositeur et organiste espagnol.